Giambattista Spolverini letterato
Ilario Spolverini pittore